Weddin può riferirsi a:
 Weddin – frazione della città tedesca di Wittenberg
 Contea di Weddin – suddivisione del Nuovo Galles del Sud